Sarah Churchill, duchessa di Marlborough (1660-1744) – moglie di John Churchill e amica della Regina Anna
Sarah Churchill (1914-1982) – attrice britannica